Circuito Rio Sul de Vôlei de Areia é um torneio de vôlei de praia disputado nas cidades do Sul do Estado do Rio de Janeiro. Ele é disputado tanto no masculino quanto no feminino.

Em 2013, o circuito chega a sua 15a edição.

Ligações externas 
 
 
 paratyonline.com/

Competições de voleibol de praia do Brasil
TV Rio Sul
Competições desportivas do Rio de Janeiro